Сергей Толстов:
 Толстов, Сергей Евлампиевич (1849—1921) — генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны.
 Толстов, Сергей Павлович (1907—1976) — советский академик, исследователь истории и культуры Средней Азии.